Суперку́бок Киргизии по футбо́лу 2017 — шестой розыгрыш Суперкубка Киргизии, футбольного трофея, разыгрываемого между чемпионом и обладателем Кубка Киргизии предыдущего сезона. В данном розыгрыше встречались чемпион Киргизии 2016 года ошский «Алай» и обладатель Кубка страны 2016 года бишкекский «Дордой».

Матч прошёл 3 марта 2017 года в Бишкеке. Обладателем трофея впервые в своей истории стал футбольный клуб «Алай», одержавший крупную победу 4:1.

По информации сетевого издания akipress.org, «Дордой» играл в этом матче резервным составом, так как основа отдыхала между матчами азиатского клубного турнира — Кубка АФК. «Алай» на 16-й минуте первого тайма открыл счёт усилиями Акрама Умарова, а по ходу второго тайма вёл в счёте 4:0, но на 76-й минуте Карим Израилов забил гол престижа.

Соперники и стадион 
Во второй раз в истории турнира в нём встречались «Алай» и «Дордой», предыдущая встреча этих соперников в 2014 году закончилась крупной победой «Дордоя» 3:0. Для «Алая» участие в матче Суперкубка стало третьим в истории, оба предыдущих матча он проиграл. «Дордой» ранее участвовал в четырёх розыгрышах, три из которых выиграл.

Игра проводилась на искусственном покрытии Футбольного центра ФФКР в Бишкеке.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Киргизии по футболу
 Чемпионат Киргизии по футболу 2017
 Кубок Киргизии по футболу 2017

Примечания

Ссылки 
 «Алай» разгромил «Дордой» в матче за суперкубок Кыргызстана по футболу
 Суперкубок Кыргызстана-2017 рассудит Дмитрий Машенцев
 В Оше торжественно встретили обладателей Суперкубка КР по футболу 2017 года — ФК «Алай»
 Ошский «Алай» впервые выиграл Суперкубок Кыргызстана, разгромив «Дордой» (фото)
 Ошский «Алай» выиграл Суперкубок КР впервые в своей истории

Футбол в Азии в 2017 году
Спорт в Киргизии в 2017 году
Суперкубок Киргизии по футболу
Март 2017 года
События 3 марта
Спортивные соревнования в Бишкеке
ФК «Дордой»
Матчи ФК «Алай»
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017